Le Championnat du Portugal de football D2 1993-1994 est la  de la compétition qui voit le sacre du Futebol Clube Tirsense.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Edson do Amaral Neto qui inscrit 16 buts avec le Portimonense Sporting Clube.

Classement 

|}

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Portugal de football 1993-1994
 Coupe du Portugal de football 1993-1994

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Championnat Portugal Football 1993-1994 D2
Championnat Portugal Football 1993-1994 D2
Portugal
Portugal